Ilja Iljin – kazachski sztangista
 Ilja Iljin (polityk) – radziecki działacz partyjny